

Топоніми 
 Кабул — місто, столиця Афганістану.
 Кабул — місто в окрузі Техас штату Міссурі, США.
 Кабул — головна річка Східного Афганістану, права притока Інду.
 Кабул — провінція Афганістану навколо міста Кабул
 Кабул — міжнародний аеропорт Афганістану, головні повітряні ворота Кабула.
 Кабул — арабське містечко на півночі Ізраїлю
 Кабулістан — історичний регіон Великого Хорсану

Персоналії 
 Юнес Кабул — французький футболіст, захисник клубу «Вотфорд».

Інше 
 Місія в Кабулі — радянський двосерійний художній фільм 1970 року.
 Спекотне літо в Кабулі — радянсько-афганський фільм часів вторгнення радянський військ в Афганістан.
 Теракт в Кабулі — терористичний напад на готель «Інтер-Континенталь» у Кабулі, 20 січня 2018 року.